Die Saison 2000/01 war die fünfte Spielzeit der Superliga. Den Meistertitel sicherte sich zum zweiten Mal der HK Metallurg Magnitogorsk, während Witjas Podolsk und Dinamo-Energija Jekaterinburg in die Wysschaja Liga abstiegen.

Hauptrunde

Modus 
Die 18 Mannschaften der Superliga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegeneinander, wobei jede Mannschaft 34 Saisonspiele bestritt. Anschließend wurde die Liga in drei Gruppen aufgeteilt, wobei die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 6 in Hin- und Rückspiel um die beste Position für die Playoffs antraten, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 12 um die weiteren zwei Playoff-Plätze und die Mannschaften auf den Plätzen 13 bis 18 um den Klassenerhalt, wobei die beiden Letztplatzierten abstiegen. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich schließlich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg in der Overtime zwei Punkte, bei einem Unentschieden nach der Overtime gab es ebenso einen Punkt, wie bei einer Niederlage nach der Overtime. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Vorrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zwischenrunde

Gruppe A (Plätze 1–6) 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B (Play-off-Qualifikation) 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe C (Abstiegsrunde) 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Playoffs 
Das Viertel- und Halbfinale wurden im Modus „Best-of-Five“, das Finale im Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen. Das Spiel um Platz Drei wurde in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Playoff-Baum 

Serie um Platz 3 Sewerstal Tscherepowez – Lokomotive Jaroslawl 1:0; 2:2

Russischer Meister

Auszeichnungen 

All-Star-Team

Weblinks 
 

Saison der Superliga (Russland)
Eishockeysaison 2000/01